Очередные всеобщие парламентские выборы в Италии из-за Первой мировой войны состоялись только через шесть лет. Они прошли 16 ноября 1919 года. На них были выбраны 508 членов Палаты депутатов Королевства Италия.

Доля активных избирателей по сравнению с предыдущими выборами вновь снизилась. В голосовании приняли участие 5 793 492 человек из 10 239 326 имевших право голоса (население Италии на тот момент превышало 37 млн), таким образом явка составила 56,58 %. Система с использованием одномандатных округов с двухтуровым голосованием и победой большинством голосов была упразднена и заменена пропорциональным представительством, при котором страна была разделена на 58 избирательных округов в которых избирались от 5 до 20 депутатов.

Ход выборов и их итоги 
Неудачи Италии в ходе боевых действий против Австро-Венгрии, вызванные неготовностью итальянской армии, и недовольство итогами войны привели к резкому снижению доверия избирателей к политическому истеблишменту. Правящая праволиберальная коалиция, объединившая партии «Левая» и «Правая», в течение многих лет доминировавших в политической жизни страны, не только потеряла большинство в Палате депутатов, но стала всего лишь пятой партией парламента по количеству мандатов. Ведущими партиями Италии стали Социалистическая, Народная (предшественник Христианско-демократической) и Радикальная (участвовала в выборах в составе коалиции либеральных и демократических партий «Либералы-Демократы-Радикалы») партии.

Социалисты получили большинство голосов почти в каждом регионе Северной и Центральной Италии, наибольшего успеха они добились в Эмилии-Романьи (60,0 %), Пьемонте (49,7 %), Умбрии (46,5 %), Ломбардии (45,9 %) и Тоскане (41,7 %). Народная партия больше всего голосов набрала в Венеции (42,6 %) и заняла второе место в Ломбардии (30,1 %). Радикалы оказались сильнее других в Южной Италии, получив более 50 % голосов в Абруццо, Кампании, Базиликате, Апулии, Калабрии и Сицилии.

Результаты выборов

Примечания 

Италия
Выборы в Италии
1919 год в Италии